MMA son unas siglas que pueden referirse a:

Masa Máxima Autorizada: es la masa combinada máxima permitida de la cabeza tractora, pasajeros y carga en el vehículo remolcador más la masa del remolque y de la carga en la parte remolcada; se establece por el fabricante.
Mixed Martial Arts, combinación de técnicas provenientes de varias artes marciales tradicionales y modernas con el fin de emplearlas para la competición y la defensa personal.
MMA: compañía de seguros.
Mutua Madrileña Automovilista
Mobil Marketing Association
Multimission Maritime Aircraft, MMA, la anterior denominación de la aeronave Boeing P-8 Poseidon.
Manual Metal Arc Welding (MMA), soldadura manual de metal por arco, un tipo común de soldadura.

Siglas